EDSE steht für folgende Abkürzung: 

 den ICAO-Code des Flugplatzes Göppingen-Bezgenriet in Baden-Württemberg

Edse ist der Familienname von
 Rudolph Edse, einem Physikochemiker und Raketenforscher

Abkürzung